Existiram vários papas com o nome Adriano:

 096  Papa Adriano I  ~ (772 - 795)
 107  Papa Adriano II  ~ (867 - 872)
 110  Santo Andriano III ~ (884 - 885)
 171  Papa Adriano IV ~ (1154 - 1159) O.S.A.
 188  Papa Adriano V ~ (1276) 
 225  Papa Adriano VI ~ (1522 - 1523)

Desambiguação